Волейбольные турниры Панамериканских игр — соревнования для национальных сборных команд стран Америки, проводимые в рамках Панамериканских игр под эгидой Конфедерации волейбола NORCECA, Южноамериканской конфедерации волейбола (CSV) и Панамериканской спортивной организации (PASO).
 
Панамериканские игры проводятся с 1951 года раз в 4 года в предолимпийский сезон. Волейбол включён в программу соревнований в 1955 году (II игры). Участвуют сборные команды стран-членов NORCECA и CSV

Наибольшее количество раз в волейбольных турнирах Панамериканских игр побеждали сборные Кубы (5 раз у мужчин и 8 у женщин), Бразилии (4 и 4), США (4 и 2). Трижды в мужских турнирах побеждала Аргентина, один раз — Венесуэла. Дважды в женских турнирах побеждала Доминиканская Республика, один раз — Мексика.

Призёры

Мужчины

Женщины 

Волейбольные соревнования в Америке